River Bend kan syfta på:

 River Bend, Missouri
 River Bend, North Carolina